Токтарово:
 Токтарово — деревня в Мишкинском районе Башкортостана, Россия.
 Токтарово —  деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл, Россия.